Сунгай — одна з мов Малайзії з малайсько-полінезійської групи

Сунгай — річка в Алтайському краї, ліва твірна Колбіхи
 Сунгай — село, Китмановський район, Алтайський край